Somatisierung kann stehen für:

 die Umwandlung von seelischen Konflikten und Belastungen in Organerkrankungen, siehe Somatoforme Störung
 ein durch Suggestion erzeugtes Körpererlebnis, siehe Somatisierung (Psychologie)